

Codici 
 CUR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Hato, Willemstad, Curaçao, Regno dei Paesi Bassi
 CUR – vecchio codice nazionale FIFA di Curaçao
 cur – codice ISO 639-3 della lingua chhulung

Informatica 
 .cur – formato dei file cursore di Windows

Altro 
 Cur – personaggio biblico
 Cur – razza canina britannica estinta